Bruce Smith – giocatore di football americano statunitense nato nel 1963
 Bruce Smith – attore statunitense
 Bruce Smith – giocatore di football americano statunitense nato nel 1920